CH (o Ch, o ch) puede referirse a:
 Ch (nombre: che; en plural: ches), dígrafo considerado la cuarta letra y tercera consonante del alfabeto español desde 1754 hasta 2010.
 CH, fórmula química del metino, grupo funcional trivalente.
 CH abreviación común para la escala francesa de Charrière, escala para diámetro de catéteres médicos.
 CH, código ISO de la provincia de Chieti (Italia).
 ch, código ISO 639-1 para el idioma chamorro.
 Confederación Helvética, en su código ISO.
 .ch, dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) para Suiza.
 ISO 3166-2:CH, serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Suiza y sus 26 cantones.
 Estrella CH, clase de estrellas de carbono caracterizadas por la presencia de bandas de absorción CH.
 Churruca (CH), destructor de la Armada Española perteneciente a la 1.ª serie de la Clase Churruca.

Enlaces externos 

Siglas